Scotland kan avse:

 Scotland - engelskt namn för del av Storbritannien, se Skottland
 Kingdom of Scotland – Kungariket Skottland, 843–1707
 Scotland Act 1998 – brittisk lag om skotskt självstyre
 Scotland (travhäst) – en amerikansk standardhäst
 The Last King of Scotland – brittisk film 2006 med fiktiv berättelse om Idi Amin

Institutioner, organisationer  och företag
 Astronomer Royal for Scotland   – skotsk astronomisk befattning
 Bank of Scotland – bank i Edinburgh grundad 1695
 Church of Scotland – Skotska kyrkan, prebyteriansk nationalkyrka
 Pentecostal Church of Scotland – skotskttrosamfund 1909–1915
 Pringle of Scotland – skotskt klädesmärke grundat 1815
 Royal Bank of Scotland – affärsbank med huvudkontor i Edinburgh
 Royal Conservatoire of Scotland– skotsk utbildningsanstalt inom musik och dans
 Scotland Yard   – Londonpolisens högkvarter
 Royal Order of Scotland – internationell frimurarorganisation

Musik
 Flower of Scotland – skotsk nationell sång
 Scotland the Brave – melodi för sång och för säckpipa

Personer
 Patricia Scotland (född 1955), brittisk jurist, politiker och diplomat

Geografi

Australien
 Scotland Island – ö i New South Wales

Barbados
 Scotland District – naturområde

Storbritannien
 Point of Scotland – udde i Shetlandsöarna
 Scotland Haven– havsvik i norra Skottland

USA
 Scotland County, Missouri
 Scotland County, North Carolina